1963/64 was het 26ste seizoen van de Divizia A en het 46ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1963/64 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen